Het Volk steht für:

 Het Volk (belgische Zeitung), belgische Tageszeitung
 Het Vrije Volk (früher Het Volk), niederländische Tageszeitung
 Omloop Het Volk, früherer Name für Omloop Het Nieuwsblad, Radrennen in Belgien